Příjmení Bondi (případně Bondy) pochází z označení dítěte v židovských rodinách, které se narodilo na velký svátek. Svátek = hebrejsky jom tov = dobrý den = bonus dies latinsky. Ženskou variantou je Bondiová.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Beulah Bondiová (1889–1981) – americká herečka
 Clemente Bondi (1742–1821) – italský jezuita, básník a překladatel
 Hermann Bondi (1919–2005) – anglicko-rakouský matematik a kosmolog
 Sandro Bondi (* 1959) – italský politik
 Vic Bondi – americký zpěvák

Externí odkazy

Související rozcestníky 
 Bondy (příjmení)
 Bondi